Prefektur kan syfta på:

 Apostolisk prefektur – en organisatorisk struktur i Katolska kyrkan

Administrativa indelningar
 Albaniens prefekturer - en lista över albanska prefekturer
 Centralafrikanska republikens prefekturer – administrativ indelning i Centralafrikanska republiken
 Frankrikes departementshuvudstäder - en regionhuvudstad i Frankrike
 Greklands prefekturer - en lista över Greklands prefekturer
 Guineas prefekturer – administrativ indelning i Guinea
 Japans prefekturer - administrativa delar
 Kinas prefekturer - den kinesiska prefekturen
 Prefekturhuvudort (Kina) – huvudorten i en kinesisk prefektur

Se även
Prefekt

Regionala politiska indelningar